Черенково — название населённых пунктов в России:

 Черенково — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Черенково — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Черенково — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Черенково — деревня в Ефремовском районе Тульской области.